Иван Эммануилович Курута (1780—1853) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник (1840). Владимирский губернатор (1827—1832 и 1836—1842). Племянник генерала от инфантерии графа Д. Д. Куруты.

Биография 
Происходил из греческого дворянского рода Курута. Этот род был внесён в III часть родословной книги Таврической губернии. Родился в 1780 году.

Появлению в России и своей карьерой он был всецело обязан дяде — Дмитрию Дмитриевичу, который был старше племянника всего на 10 лет.

В чине коллежского советника 1 июля 1821 года был назначен вице-губернатором в Таврическую губернию; 13 марта 1825 года был перемещён на ту же должность в Орловскую губернию. В 1826 году был произведён в статские советники и назначен Владимирским губернатором. На этой должности находился до 27 ноября 1832 года; в 1829 году произведён в действительные статские советники. 

В августе 1836 года Курута принимал во Владимире императора Николая I, а через год, в августе 1837 года — цесаревича Александра Николаевича, путешествовавшего по России со своим наставником поэтом В. А. Жуковским. При Куруте во Владимире с 1838 года стала выходить первая газета..

С 1832 по 1836 годы был членом Совета Министра внутренних дел Российской империи, а затем во второй раз занял должность губернатора Владимирской губернии и в 1840 году был произведён в тайные советники.

В 1838-1840 годах во Владимире под его надзором находился в ссылке писатель А. И. Герцен, оставивший такую характеристику: «Курута — умный грек».

С 1842 года — сенатор; был присутствующим во Втором, Седьмом и Восьмом департаментах Сената, ревизором от Сената в Тамбовской губернии. 

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского, пожалованного ему в 1853 году.

Умер в Москве  года. Похоронен на кладбище Донского монастыря.

Его сын, Владимир Иванович Курута (1838—11.04.1902) в 1857 году окончил Пажеский корпус и из камер-пажей был выпущен в статскую службу в чине коллежского секретаря. Значительную часть жизни он провёл в доставшемся по наследству имении в селе Дубки Покровского уезда Владимирской губернии; служил мировым посредником, несколько трёхлетий подряд был мировым судьёй по Покровскому уезду; имел конный завод.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7
Курков К. Н. Члены Правительствующего Сената—высшего законосовещательного органа Российской империи: 22 февраля 1711—3 марта 1917 / Готика, 2005 г. — 132 с.
  «Губернии Российской империи. История и руководители. (1708—1917)». [Под общ.ред.: Б. В. Грызлова] — Москва: Объединенная редакция МВД России, 2003 г. — 535 с.
 

Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Владимирские губернаторы
Похороненные в некрополе Донского монастыря
Таврические вице-губернаторы